O Veredicto - novela escrita por Franz Kafka em 1912.
The Verdict - filme estadunidense de 1982.

Desambiguação